

Onomastica
 Seweryn – variante del nome proprio di persona Severino

Persone
 Andrzej Seweryn – attore polacco naturalizzato francese
 Andrzej Seweryn – ex cestista polacco
 Grażyna Seweryn – ex cestista polacca
 Łukasz Seweryn – cestista polacco